Теорема о пяти красках — ослабленный вариант теоремы о четырёх красках: вершины любого планарного графа можно покрасить в пять цветов так, чтобы любые две смежные вершины были разных цветов (данный способ покраски в математике называют правильным), или, что то же самое, хроматическое число планарного графа не больше 5. Доказана в конце XIX века Перси Хивудом.

Доказательство 
В отличие от теоремы о четырёх красках, доказательство является достаточно компактным. Ведётся индукцией по количеству вершин графа. В базе индукции факт, что при  можно просто покрасить вершины в различные цвета.

Для индуктивного перехода показывается, что если для графа  из  вершины все планарные графы с  вершинами можно правильно покрасить в 5 цветов, то и сам граф может быть покрашен в пять цветов. Для этого используется следствие из формулы Эйлера о том, что в планарном графе найдётся вершина  степени меньше . Поскольку граф  раскрашивается в  цветов правильным образом, то возможны два варианта: 1) если степень  менее  или какие-то две соседние вершины  покрашены в один цвет (в этом случае найдётся цвет, в который не покрашена ни одна из соседних вершин , а тогда можно покрасить  в этот цвет, и покраска будет правильной) 2) степень вершины  равна  и все смежные с ней вершины раскрашены в разные цвета.

Для второго варианта пять смежных с  вершин нумеруются в порядке обхода соответствующих исходящих рёбер по часовой стрелке: ; за  обозначается цвет вершины ; определяется подграф  графа  без  как подграф, содержащий все вершины, окрашенные в цвета вершин  и . Далее рассматривается два случая:

1. Вершины  и  лежат в разных компонентах связности графа . В этом случае возможно перекрасить вершины из той же компоненты, что и , следующим образом: перекрашиваем все вершины цвета  в цвет , а все вершины цвета  в цвет . Покраска графа  без  по-прежнему останется правильной, но при этом теперь вершина  будет покрашена в цвет , а не , а значит можно покрасить вершину  в цвет  и получить требуемую раскраску графа .

2. Вершины  и  лежат в одной компоненте связности графа . Тогда между вершинами  и  существует путь в графе . Вместе с вершиной  и рёбрами  и  данный путь образует цикл . Так как граф  планарен, а  — несамопересекающийся цикл, то по теореме Жордана  делит плоскость на  компоненты связности (внешняя и внутренняя), причём точки  и  будут находиться в разных компонентах, а следовательно, не существует пути из  в  в графе . Тогда  и  находятся в разных компонентах связности графа , и можно аналогично рассуждениям из случая 1 перекрасить вершины из той же компоненты связности графа , что и , следующим образом: перекрашиваются все вершины цвета  в цвет , а все вершины цвета  в цвет , а затем покрасить вершину  в цвет  и получить требуемую раскраску графа .

Теоремы теории графов
Раскраска графа
Планарные графы